Säynätjärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Säynätjärvi (sjö i Päijänne-Tavastland), 
 Säynätjärvi (sjö i Södra Savolax), 

Robotskapade Finlandförgreningar